Клас Панцирні або Хітони (Polyplacophora або Loricata) — виключно морські молюски, які живуть переважно на літоралі.

Раніше панцирних об'єднували з безпанцирними у клас Боконервові (Amphineura).

Усього відомо близько 1000 видів, з яких у Чорному морі є три види. Довжина тіла становить 0,4 см — 35 см.

Хітони мають ряд особливостей, що яскраво відмежовують їх від інших класів молюсків. Черепашка хітонів складається з восьми метамерно розташованих пластинок. У них відсутня зовнішня складка мантії та черепашкова залоза, яка в інших груп молюсків секретує черепашку. Кожна пластинка черепашки формується шляхом злиття вапнякових луск на поверхні тіла. У хітонів на голові повністю відсутні щупальця, очі та статоцисти (органи рівноваги).

Деякі види хітонів використовують у їжу.

Класифікація 
Найостанніша класифікація (Sirenko 2006) заснована не лише на морфології раковини, як завжди, але і інших важливих особливостях, у тому числі естети, пояс, радула, зябра, залози, форма яєчного корпусу і сперматозоїдів. Включає усі сучасні і вимерлі роди хітонів.

 Клас Polyplacophora de Blainville, 1816
 Підклас Paleoloricata Bergenhayn, 1955
 Ряд Chelodida Bergenhayn, 1943
 Родина Chelodidae Bergenhayn, 1943
 Chelodes Davidson et King, 1874
 Euchelodes Marek, 1962
 Calceochiton Flower, 1968
 Ряд Septemchitonida Bergenhayn, 1955
 Родина Gotlandochitonidae Bergenhayn, 1955
 Gotlandochiton Bergenhayn, 1955
 Родина Helminthochitonidae Van Belle, 1975
 Kindbladochiton Van Belle, 1975
 Diadelochiton Hoare, 2000
 Helminthochiton Salter in Griffith et M'Coy, 1846
 Echinochiton Pojeta, Eernisse, Hoare et Henderson, 2003
 Родина Septemchitonidae Bergenhayn, 1955
 Septemchiton Bergenhayn, 1955
 Paleochiton A. G. Smith, 1964
 Thairoplax Cherns, 1998
 Підклас Neoloricata Shumacher, 1817
 Ряд Lepidopleurida Thiele, 1910
 Підряд Cymatochitonina Sirenko et Starobogatov, 1977
 Родина Acutichitonidae Hoare, Mapes et Atwater, 1983
 Acutichiton Hoare, Sturgeon et Hoare, 1972
 Elachychiton Hoare, Sturgeon et Hoare, 1972
 Harpidochiton Hoare et Cook, 2000
 Arcochiton Hoare, Sturgeon et Hoare, 1972
 Kraterochiton Hoare, 2000
 Soleachiton Hoare, Sturgeon et Hoare, 1972
 Asketochiton Hoare et Sabattini, 2000
 Родина Cymatochitonidae Sirenko et Starobogatov, 1977
 Cymatochiton Dall, 1882
 Compsochiton Hoare et Cook, 2000
 Родина Gryphochitonidae Pilsbry, 1900
 Gryphochiton Gray, 1847
 Родина Lekiskochitonidae Smith et Hoare, 1987
 Lekiskochiton Hoare et Smith, 1984
 Родина Permochitonidae Sirenko et Starobogatov, 1977
 Permochiton Iredale et Hull, 1926
 Підряд Lepidopleurina Thiele, 1910
 Родина Abyssochitonidae (synonym:Ferreiraellidae) Dell’ Angelo et Palazzi, 1991
 Glaphurochiton Raymond, 1910
 Pyknochiton Hoare, 2000
 Hadrochiton Hoare, 2000
 Ferreiraella Sirenko, 1988
 Родина Glyptochitonidae Starobogatov et Sirenko, 1975
 Glyptochiton Konninck, 1883
 Родина Leptochitonidae Dall, 1889
 Colapterochiton Hoare et Mapes, 1985
 Coryssochiton DeBrock, Hoare et Mapes, 1984
 Proleptochiton Sirenko et Starobogatov, 1977
 Schematochiton Hoare, 2002
 Pterochiton (Carpenter MS) Dall, 1882
 Leptochiton Gray, 1847
 Parachiton Thiele, 1909
 Terenochiton Iredale, 1914
 Trachypleura Jaeckel, 1900
 Pseudoischnochiton Ashby, 1930
 Lepidopleurus Risso, 1826
 Hanleyella Sirenko, 1973
 Родина Camptochitonidae Sirenko, 1997
 Camptochiton DeBrock, Hoare et Mapes, 1984
 Pedanochiton DeBrock, Hoare et Mapes, 1984
 Euleptochiton Hoare et Mapes, 1985
 Pileochiton DeBrock, Hoare et Mapes, 1984
 Chauliochiton Hoare et Smith, 1984
 Stegochiton Hoare et Smith, 1984
 Родина Nierstraszellidae Sirenko, 1992
 Nierstraszella Sirenko, 1992
 Родина Mesochitonidae Dell’ Angelo et Palazzi, 1989
 Mesochiton Van Belle, 1975
 Pterygochiton Rochebrune, 1883
 Родина Protochitonidae Ashby, 1925
 Protochiton Ashby, 1925
 Deshayesiella (Carpenter MS) Dall, 1879
 Oldroydia Dall, 1894
 Родина Hanleyidae Bergenhayn, 1955
 Hanleya Gray, 1857
 Hemiarthrum Dall, 1876
 Ряд Chitonida Thiele, 1910
 Підряд Chitonina Thiele, 1910
 Надродина Chitonoidea Rafinesque, 1815
 Родина Ochmazochitonidae Hoare et Smith, 1984
 Ochmazochiton Hoare et Smith, 1984
 Родина Ischnochitonidae Dall, 1889
 Ischnochiton Gray, 1847
 Stenochiton H. Adams et Angas, 1864
 Stenoplax (Carpenter MS) Dall, 1879
 Lepidozona Pilsbry, 1892
 Stenosemus Middendorff, 1847
 Subterenochiton Iredale et Hull, 1924
 Thermochiton Saito et Okutani, 1990
 Connexochiton Kaas, 1979
 Tonicina Thiele, 1906
 Родина Callistoplacidae Pilsbry, 1893
 Ischnoplax Dall, 1879
 Callistochiton Carpenter MS, Dall, 1879
 Callistoplax Dall, 1882
 Ceratozona Dall, 1882
 Calloplax Thiele, 1909
 Родина Chaetopleuridae Plate, 1899
 Chaetopleura Shuttleworth, 1853
 Dinoplax Carpenter MS, Dall, 1882
 Родина Loricidae Iredale et Hull, 1923
 Lorica H. et A. Adams, 1852
 Loricella Pilsbry, 1893
 Oochiton Ashby, 1929
 Родина Callochitonidae Plate, 1901
 Callochiton Gray, 1847
 Eudoxochiton Shuttleworth, 1853
 Vermichiton Kaas, 1979
 Родина Chitonidae Rafinesque, 1815
 Підродина Chitoninae Rafinesque, 1815
 Chiton Linnaeus, 1758
 Amaurochiton Thiele, 1893
 Radsia Gray, 1847
 Sypharochiton Thiele, 1893
 Nodiplax Beu, 1967
 Rhyssoplax Thiele, 1893
 Teguloaplax Iredale & Hull, 1926
 Mucrosquama Iredale, 1893
 Підродина Toniciinae Pilsbry, 1893
 Tonicia Gray, 1847
 Onithochiton Gray, 1847
 Підродина Acanthopleurinae Dall, 1889
 Acanthopleura Guilding, 1829
 Liolophura Pilsbry, 1893
 Enoplochiton Gray, 1847
 Squamopleura Nierstrasz, 1905
 Надродина Schizochitonoidea Dall, 1889
 Родина Schizochitonidae Dall, 1889
 Incissiochiton Van Belle, 1985
 Schizochiton Gray, 1847
 Підряд Acanthochitonina Bergenhayn, 1930
 Надродина Mopalioidea Dall, 1889
 Родина Tonicellidae Simroth, 1894
 Підродина Tonicellinae Simroth, 1894
 Lepidochitona Gray, 1821
 Particulazona Kaas, 1993
 Boreochiton Sars, 1878
 Tonicella Carpenter, 1873
 Nuttallina (Carpenter MS) Dall, 1871
 Spongioradsia Pilsbry, 1894
 Oligochiton Berry, 1922
 Підродина Juvenichitoninae Sirenko, 1975
 Juvenichiton Sirenko, 1975
 Micichiton Sirenko, 1975
 Nanichiton Sirenko, 1975
 Родина Schizoplacidae Bergenhayn, 1955
 Schizoplax Dall, 1878
 Родина Mopaliidae Dall, 1889
 Підродина Heterochitoninae Van Belle, 1978
 Heterochiton Fucini, 1912
 Allochiton Fucini, 1912
 Підродина Mopaliinae Dall, 1889
 Aerilamma Hull, 1924
 Guildingia Pilsbry, 1893
 Frembleya H. Adams, 1866
 Diaphoroplax Iredale, 1914
 Plaxiphora Gray, 1847
 Placiphorina Kaas & Van Belle, 1994
 Nuttallochiton Plate, 1899
 Mopalia Gray, 1847
 Maorichiton Iredale, 1914
 Placiphorella (Carpenter MS) Dall, 1879
 Katharina Gray, 1847
 Amicula Gray, 1847
 Надродина Cryptoplacoidea H. et A. Adams, 1858
 Родина Acanthochitonidae Pilsbry, 1893
 Підродина Acanthochitoninae Pilsbry, 1893
 Acanthochitona Gray, 1921
 Craspedochiton Shuttleworth, 1853
 Spongiochiton (Carpenter MS) Dall, 1882
 Notoplax H. Adams, 1861
 Pseudotonicia Ashby, 1928
 Bassethullia Pilsbry, 1928
 Americhiton Watters, 1990
 Choneplax (Carpenter MS) Dall, 1882
 Cryptoconchus (de Blainville MS) Burrow, 1815
 Підродина Cryptochitoninae Pilsbry, 1893
 Cryptochiton Middendorff, 1847
 Родина Hemiarthridae Sirenko, 1997
 Hemiarthrum Carpenter in Dall, 1876
 Weedingia Kaas, 1988
 Родина Choriplacidae Ashby, 1928
 Choriplax Pilsbry, 1894
 Родина Cryptoplacidae H. et A. Adams, 1858
 Cryptoplax de Blainville, 1818
 Incertae sedis
 Родина Scanochitonidae Bergenhayn, 1955
 Scanochiton Bergenhayn, 1955
 Родина Olingechitonidae Starobogatov et Sirenko, 1977
 Olingechiton Bergenhayn, 1943
 Родина Haeggochitonidae Sirenko et Starobogatov, 1977
 Haeggochiton Bergenhayn, 1955
 Родина Ivoechitonidae Sirenko et Starobogatov, 1977
 Ivoechiton Bergenhayn, 1955

Примітки

Джерела 
Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. Том 3. — К.: Либідь, 1997. ISBN 5-325-00662-2

Посилання